Societat Renaixement Musical, associació cultural de Vinalesa (Horta Nord)
 Suomen Rakennustaiteen Museo, museu d'arquitectura de Hèlsinki (Finlàndia)
 Coet accelerador sòlid (del nom en anglès Solid Rocket Motor), coet emprat en la primera fase de llançament espacial
 Standard Reference Method, mètode per a mesurar el color de la cervesa